Села:
 Люлинці — колишня назва села Вишнівка, тепер Вінницька область, Погребищенський район
 Люлинці — Вінницька область, Калинівський район
 Люлинці — Вінницька область, Оратівський район
 Люлинці — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Лановецький район

Посилання